Колелија има више значења:

 Колелија (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Колелија (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Колелија (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији